Zumarraga (Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Samar;
 Zumarraga (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Gipuzkoa.